Leoncin peut désigner :

Toponymie

 Leoncin est une gmina dans la Voïvodie de Mazovie
 Leoncin est un village, chef-lieu de la gmina de même nom